In 1955/56 werd het eerste seizoen gespeeld van de Première Division, de hoogste voetbalklasse van Tunesië. CS Hammam-Lif werd de eerste kampioen van het onafhankelijke Tunesië.

Eindstand

Externe link
 Tabel bij RSSSF

Première Division (Tunesië)
Competitievoetbal 1955/56